Марио Пицциоло (; 7 декабря 1909, Кастелламмаре Адриатико — 30 апреля 1990, Флоренция) — итальянский футболист, полузащитник. Чемпион мира 1934 года.

Карьера 
Марио Пицциоло начал карьеру в молодёжных командах клубов «Ливорно» и «Тернана». В 1924 году Пицциоло дебютировал в первом дивизионе в составе клуба «Пистойезе», проведя в команде 5 лет, он перешёл в «Фиорентину», за который проводит 197 матчей и забивает 3 года, в 1937 году Пицциоло переходит в «Пескару», в котором и завершает карьеру игрока. А в 1939 году он начинает карьеру тренера в «Пескаре», но вместе с клубом вылетает в серию В.

Марио Пицциоло был одним из любимых игроков главного тренера национальной команды Витторио Поццо, но на чемпионате мира, в первом матче четвертьфинала со сборной Испании, Пицциоло травмировал левое колено, из-за чего не смог продолжить выступать на турнире, в котором итальянцы победили и стали чемпионами мира. Из-за существовавших тогда в футболе правил, медалями награждались лишь участники финального матча, а потому Пицциоло награда не досталась, хотя Поццо и другие игроки команды протестовали из-за этой несправедливости. И лишь через 54 года в 1988 году Пицциоло вернули долг, когда Итальянская федерация футбола преподнесла ему золотую медаль чемпиона мира, на тот момент он, вместе с Анджело Скьявио, был единственным живым чемпионом мира 1934 года. Пицциоло и Скьявио умерли с разрывом в 13 дней в апреле 1990 года.

Достижения 
 Чемпион мира: 1934

Ссылки 
 Профиль на enciclopediadelcalcio.com

Футболисты Италии
Футбольные тренеры Италии
Чемпионы мира по футболу
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Пистойезе»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Пескара»
Тренеры ФК «Пескара»